Анадо́ль () — село в Волновахском районе Донецкой Народной Республики России.

История 
Село Анадоль было основано в 1826 году переселившимися в Российскую империю анатолийскими греками.

В 1924 году в селе были созданы два товарищества по совместной обработке земли, которые в 1930 году объединились в колхоз «Авангард».

В ходе Великой Отечественной войны селение было оккупировано немецкими войсками, но в дальнейшем освобождено.

В начале 1970 года численность населения составляла 741 человек, здесь действовали центральная усадьба колхоза имени Ленина (имевшего 3775 гектар пахотных земель), восьмилетняя школа, больница, детские ясли, библиотека, клуб и три магазина.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося в селе Волновахского комбикормового завода.

По переписи 2001 года население составляло 666 человек.

17 января 2005 года хозяйственный суд Донецкой области возбудил дело о банкротстве находившегося здесь колхоза имени Ленина.

15 ноября село Анадоль было возвращено в состав Донецкой Народной республики (Россия}

Транспорт 
Село находится в 8 км от ближайшей железнодорожной станции Карань на линии Мариуполь — Волноваха Донецкой железной дороги.

Адрес местного совета 
85790, Донецкая область, Волновахский р-н, с. Анадоль, ул. Ленина, 17-а.

Примечания

Ссылки 
 Анадоль на сайте Верховной рады Украины
 Волновахский городской портал
 Информационный сайт Волновахского района

Населённые пункты Волновахского района